Pemagatshel (district) - een district in Bhutan
Pemagatshel (plaats) - een plaats in Bhutan